Термин ладино происходит от слова «латинский» и используется в Центральной Америке и Чьяпасе для обозначения метисов или испанизированного населения. Термин не следует путать с ладино языком сефардов, хотя они и получили название ладино-индейцев, потому что их акцент или произношение напоминали испанским завоевателям сефардов, из-за их манеры говорить по-испански, очень похожей на иудео-испанский сефардов.

Этот термин появился в колониальный период, чтобы обозначить испаноязычное население, не относившееся к колониальной элите, состоящей из полуостровного и креольского населения, или коренного населения.

Гватемала 
В Гватемале население ладино имеет официальное признание в качестве этнической группы и включает как население метисов, так и население коренного происхождения, которое считается смешанным в культурном отношении. Министерство образования Гватемалы определяет его следующим образом:

" Население ладино характеризуется как гетерогенное население, которое выражает себя на испанском языке как на родном языке, которое обладает специфическими культурными чертами испанского происхождения, смешанными с элементами местной культуры, и одевается в стиле, который обычно считается западным ".

Следовательно, переписи населения включают население ладино как одну из различных этнических групп, проживающих в стране.

В обиходе термин ладино обычно относится к некоренным гватемальцам, а также к метисам и эмансипированным американским индейцам. Обычно считалось, что это слово происходит от смеси Latino и ladrón, испанского слова, означающего «вор», но в народе не всегда считающегося уничижительным. Термин на самом деле происходит от старого испанского ladino (унаследованного от того же латинского корня Latinus, что и испанское слово Latino), первоначально относящегося к тем, кто говорил на романских языках в средневековье, а позже также получившего отдельное значение «хитрый» или «проницательный». В колониальном контексте Центральной Америки оно сначала использовалось для обозначения тех американских индейцев, которые стали говорить только по-испански, а позже включал их потомков метисов.

Ладино иногда используется для обозначения среднего класса метисов или населения коренных народов, которые достигли определённого уровня социальной мобильности по сравнению с обедневшими коренными народами. Это особенно относится к достижению некоторого материального благосостояния и принятию североамериканского образа жизни. Во многих районах Гватемалы он используется в более широком смысле, означая «любого гватемальца, чей основной язык — испанский».

Риторика коренных народов иногда использует ладино во втором смысле, как уничижительный термин для коренных народов, которые, как считается, предали своих предков, став частью среднего класса. Некоторые могут отрицать, что наследие коренных народов ассимилируется. Политическая активистка киче-майя XX века Ригоберта Менчу, родившаяся в 1959 году, использовала этот термин таким образом в своих известных мемуарах, которые многие сочли спорными. Она иллюстрирует использование ладино как уничижительного термина при обсуждении коренных жителей. ставших метисами/ладино, а с точки зрения сообщества метисов, идентифицирующего себя как ладино, как своего рода счастье.

См. также 
 Испанцы в Гватемале
 Эмансипадос
 Илюстрадос
 Метисы Сангли

Примечания

Литература 
 Adams, Richard N. (1994). «Guatemalan Ladinization and History». The Americas (Academy of American Franciscan History) 50 (4): pp.527-543.
 Díaz Arias, David (abril de 2007). «Entre la guerra de castas y la ladinización. La imagen del indígena en la Centroamérica liberal, 1870—1944». Revista de Estudios Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes) (26): 58-72. Consultado el 22 de junio de 2011.
 Falla, Ricardo (1978). Quiché Rebelde. Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948—1970). Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala. ISBN 0292725329.
 Martínez Peláez, Severo (1970). La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Guatemala: Editorial Universitaria, USAC.

Народы Гватемалы
Народы Гондураса
Народы Сальвадора
Народы Мексики